Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1986-1987 est la  de la 2. Bundesliga.

La Zweite Bundesliga concerne 20 clubs, le champion et le vice-champion sont directement promu vers la Bundesliga. Le troisième joue contre le  de la Bundesliga un barrage de montée/maintien. Les quatre derniers sont relégués en Oberliga.

Hanovre 96 termine à la première place et retourne directement en Bundesliga après sa relégation en début de saison, le vice-champion ,Karlsruher SC, l'accompagne. Le FC St. Pauli promu en début de saison échoue aux barrages de montée.

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement

Barrages de promotion/relégation 
À la fin de la saison, le  de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.

 Les deux clubs se maintiennent dans leur division respective.

Anecdote 
L'Eintracht Brunswick est le seul club professionnel allemand à avoir été relégué avec une différence de buts positive.

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références

Liens externes 

  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1986-1987
Championnat Allemagne Football 1986-1987 D2
Championnat Allemagne Football 1986-1987 D2
Football en 1987
Football en 1986